Пилипец — многозначный термин.

Топоним 
 Пилипец — село в Межгорском районе Закарпатской области Украины. Горнолыжный курорт.

Фамилия 
 Пилипец, Николай Михайлович (1900—1970) — советский военный инженер и военачальник.
 Пилипец, Степан Маркович (1913—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

См. также